Râul Agriș are urmâtoarele semnificații:

 Agrij - afluent al Someșului, uneori denumit și Râul Agriș
 Agriș - afluent al râului Iara
 Agris - afluent al Crișului Alb
 Agriș - afluent al râului Luț
 Agrișul

Vezi și 
 Agriș (dezambiguizare)